Slovo bacil může znamenat:

 obecné označení pro tyčinkovité bakterie
 grampozitivní tyčinkovité bakterie rodu Bacillus využívané k tvorbě antibiotik
 obecné laické označení choroboplodného zárodku

Externí odkazy